Vjačeslav Aleksandrovič Fetisov (), ruski hokejist, * 20. april 1958, Moskva, Rusija.

Fetisov je veljal za enega najboljših hokejskih branilcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. Je eden le treh hokejistov na svetu, ki je Trojno krono osvojil dvakrat in eden izmed hokejistov z največ medaljami z največjih tekmovanj, saj jih ima kar trinajst, od tega devet zlatih.

Kariero je začel pri domačem ruskem klubu CSKA Moskva, kjer je igral kar štirinajst sezon, nato pa v ligi NHL igral za New Jersey Devils in Detroit Red Wings, kjer je v letih 1997 in 1998 osvojil Stanleyev pokal, nato pa se je upokojil. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje, in enajstih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik sedmih zlatih, ene srebrne in dveh bronastih medalj. Leta 2002 je bil selektor ruske reprezentance, ki je na olimpijskih igrah osvojila srebrno medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 75
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 28
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 35
| 9
| 18
| 27
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 29
| 10
| 19
| 29
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 37
| 10
| 14
| 24
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 48
| 13
| 16
| 29
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 1
| 7
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 46
| 15
| 26
| 41
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 43
| 6
| 17
| 23
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 3
| 7
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 19
| 30
| 49
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 3
| 8
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 20
| 13
| 12
| 25
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 6
| 7
| 13
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 15
| 19
| 34
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 6
| 9
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 39
| 13
| 20
| 33
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 2
| 8
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 46
| 18
| 17
| 35
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 9
| 13
| +19
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 23
| 9
| 8
| 17
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| +17
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 72
| 8
| 34
| 42
| +9
| 52
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 2
| 8
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 90/91
|
| 67
| 3
| 16
| 19
| +5
| 62
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 15
|-
| Utica Devils
| AHL
| 90/91
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 70
| 3
| 23
| 26
| +11
| 108
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 76
| 4
| 23
| 27
| +7
| 158
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 93/94
|
| 52
| 1
| 14
| 15
| +14
| 30
|
| 14
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
|
| 14
| 3
| 11
| 14
| +3
| 2
|
| 18
| 0
| 8
| 8
|
| 14
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
|
| 69
| 7
| 35
| 42
| +37
| 96
|
| 19
| 1
| 4
| 5
|
| 34
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 64
| 5
| 23
| 28
| +26
| 76
|
| 20
| 0
| 4
| 4
|
| 42
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 58
| 2
| 12
| 14
| +4
| 72
|
| 21
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1197
| bgcolor="#7FFF00" |250
| bgcolor="#7FFF00" |516
| bgcolor="#7FFF00" |766
| bgcolor="#7FFF00" |+150
| bgcolor="#7FFF00" |1199
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |116
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |26
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |145
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Spartak Moskva
Selektorji ruske hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Nosilci reda za služenje domovini Ruske federacije